«Н. А. Некрасов в период „Последних песен“» — картина русского художника Ивана Крамского (1837—1887), написанная в 1877—1878 годах. Картина является частью собрания Государственной Третьяковской галереи ( 670). Размер картины — .

Использовалось также другое название картины — «Портрет Н. А. Некрасова на постели».

История 
В начале 1877 года Павел Третьяков предложил Крамскому написать портрет Николая Некрасова. К тому времени уже было известно, что поэт неизлечимо болен. Крамской работал дома у Некрасова с 7 по 16 февраля 1877 года. Результатом этой работы был портрет «головы без рук», впоследствии использованный при написании изображения Некрасова в постели, которое было окончено в 1878 году, уже после смерти поэта, скончавшегося 27 декабря 1877 года (по новому стилю — 8 января 1878 года).

Картина была куплена у автора Павлом Третьяковым в 1878 году. Она была представлена на 6-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников») в Москве в 1878 году.

Описание 
Холст с изображением полулежащего на постели Некрасова состоит из нескольких частей. Изображение головы поэта является именно тем портретом «головы без рук», который был написан Крамским у постели больного Некрасова в феврале 1877 года — эта часть картины приделана к основному холсту, на котором можно увидеть связанные с этой операцией швы.

Комната, в которой находится Некрасов — именно та, в которой он работал на протяжении двух десятилетий. На стене находятся портреты Николая Добролюбова и Адама Мицкевича, за изголовьем виден бюст Виссариона Белинского.

Как следует из письма Крамского Павлу Третьякову, написанного в апреле 1877 года, изначально портрет задумывался несколько по-другому:

Примечания

Ссылки 
 «Некрасов в период "Последних песен"», Культура России — www.russianculture.ru

Картины Ивана Крамского
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Картины 1878 года
Николай Некрасов
Мужские портреты XIX века